Die Kegel-Bundesliga (Schere) ist die höchste Spielklasse im deutschen Sportkegeln der Sektion Schere. Sie wird vom Deutschen Schere-Keglerbund ausgerichtet. Die Herren-Liga besteht seit 1932, die der Damen erst seit 1961. Von 1971 an existiert sie in Form der Bundesliga.

Der Deutsche Meister wird unter den teilnehmenden Clubs im Ligasystem (Double Round Robin, siehe auch Turnierform) ermittelt, d. h. jeder Club tritt in Hin- und Rückspielen gegen jeden anderen Club an.

Rekordmeister bei den Herren sind die Kegelfreunde Oberthal mit 21 Titeln. Bei den Damen ebenfalls Oberthal mit acht Erfolgen.

Sieger 1. Bundesliga (Schere)

Siehe auch 
 Kegel-Bundesliga (Bohle)
 Kegel-Bundesliga (Classic)

Weblinks 
 Deutscher Kegler- und Bowlingbund e.V.
 Deutscher Schere-Keglerbund e.V.
 Ergebnisdienst und Statistiken

Kegeln
Bundesliga (Deutschland)